Pecangaan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pecangaan (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Pecangaan, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar